Гладир Сергій Вікторович (* 1988) — український баскетболіст, гравець французького «АС Монако» та збірної України.
 Гладир Тетяна Леонідівна (* 1975) — українська спортсменка-легкоатлетка, спеціалізувалася в бігу на довгі дистанції.
 Юрій Гладир (* 1984) — український і польський волейболіст, гравець чоловічої збірної України з волейболу у 2007—2011 роках.